En el contexto de la edición en Wikipedia, un modelo o molde sirve para crear páginas similares (artículos, anexos, desambiguaciones). Además, puede referirse a:

Bellas artes y moda 

 Modelo; en arquitectura, edificio que sirve como guía de inspiración para crear una obra nueva, totalmente diferente.
 Modelo de artistas, persona que posa para pintores, escultores, fotógrafos, etc.
 Modelo de fotografía erótica, persona que posa desnuda o semi-desnuda, para hacer posible la realización de fotografías de contenido erótico.
 Modelo (moda), persona que viste una prenda, ropa o accesorio con el fin de exhibirla a terceros.
 Supermodelo, modelo muy bien pagada que goza de fama mundial.
 Modelo, prenda, ropa o accesorio de vestir que se diferencia de otra por su diseño y no por su talla o color, medida.

Ciencia

 Modelo científico, representación abstracta, conceptual, gráfica (o visual), física o matemática, de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizarlos, describirlos, explicarlos, simularlos y predecirlos.
 Modelo o paradigma; perspectiva científica o visión global de una época temporal.
 Organismo modelo, especie biológica estudiada para entender fenómenos aplicables a otras especies.

Economía 

 Modelo económico, concepto proposicional o metodológico acerca de algún proceso o fenómeno económico.

Ingeniería 

 Modelo numérico, representación de un número con una letra, una sustitución de este, en una ecuación, en leyes matemáticas, etc.
 Modelo tecnológico, representación de procesos, modelos o sistemas que conforman un conglomerado mayor o supra-sistema, que pretende el análisis de interacción de ellos, a fin de mantener una relación flexible que les permita cumplir su función particular y coadyuvar para cumplir la función del supra-sistema.
 Modelo tridimensional, representación volumétrica a escala de una cosa o persona.

Matemática 

 Modelo matemático, tipo de modelo científico que emplea algún tipo de formulismo matemático para expresar relaciones, proposiciones sustantivas de hechos, variables, parámetros, entidades y relaciones entre variables, para estudiar comportamientos de sistemas complejos ante situaciones difíciles de observar en la realidad.
 Modelo determinista, modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre.

Sistemas de información 

 Modelo de datos, descripción de cómo se representan los datos, sea en una empresa, en un sistema de información o en un sistema de gestión de base de datos.
 Modelo relacional, modelo de datos basado en la lógica de primer orden y en la teoría de conjuntos.
 Modelo entidad-relación o diagrama entidad-relación; herramienta para el modelado de datos que permite representar las entidades relevantes de un sistema de información.

Tecnología 

 Modelo, tipo específico de unidad de producción de una marca industrial.
 Modelo, unidad a escala de un barco, avión o vehículo motorizado.

Toponimia 

 Modelo, ciudad y municipio del Estado de Santa Catarina (Brasil).

Otros artículos en Wikipedia 

 Modelos de enseñanza, hay tres predominantes y sirven de base en las prácticas docentes.
 Modelo de Naciones Unidas, representación ficticia del desarrollo de las Naciones Unidas.
 Modelos policiales, diferentes estructuras organizativas y funcionales para el cumplimiento de la ley.
 Modelo social, estructura política-económica de una sociedad en particular.
 Estadio Modelo Alberto Spencer, estadio multiuso en Guayaquil (Ecuador).
 Grupo Modelo, cervecería mexicana, fundada en 1925.

Enlaces externos 

Conceptos